Kaplica grobowa rodziny Jaugschów w Toruniu – grobowiec rodzinny znajdujący się na cmentarzu św. św. Piotra i Pawła w Toruniu.

Lokalizacja 
Kaplica znajduje się w lewobrzeżnej części miasta, w dzielnicy Podgórz, w północno-wschodniej części cmentarza św. św. Piotra i Pawła przy ul. Poznańskiej 104.

Charakterystyka 

Kaplica pochodzi z 1914 roku i upamiętnia miejsce pochówku członków rodziny Jaugschów, toruńskich przedsiębiorców. Wybudowano ją na planie kwadratu z przyporami w narożach i przykryto kopułą, natomiast w jej wnętrzu umieszczono figurę płaczki trzymającej w objęciach urnę. 

Jest to jedyny tego typu obiekt w Toruniu.

W 1987 roku kaplica została wpisana do rejestru zabytków.

Zobacz też 
 Cmentarze w Toruniu
 Zabytki w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Cmentarze w Toruniu

Toruń
Zabytki nieruchome w Toruniu
Cmentarze w Toruniu
Architektura modernizmu w Toruniu
Kaplice w Toruniu
Kaplice w diecezji toruńskiej
Toruń